Klenak (ćir.: Кленак) je naselje u općini Ruma u Srijemskom okrugu u Vojvodini.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u naselju Klenak živi 3.246 stanovnika, od čega 2.588 punoljetnih stanovnika s prosječnom starosti od 40,0 godina (38,2 kod muškaraca i 41,7 kod žena). U naselju ima 1.096 domaćinstva, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,96.

Prema popisu iz 1991. godine u naselju je živjelo 3.378 stanovnika.

Izvor

Vanjske poveznice
 Karte, položaj vremenska prognoza
 Satelitska snimka naselja

Naselja u Vojvodini
Srijem
Općina Ruma